Le Parc éolien de Gavray est un parc éolien se situant sur la commune de Gavray dans la Manche.

Énergie éolienne en Normandie
Gavray
Manche